Esterilla hace referencia a varios artículos:

 Esterilla aislante
 Esterilla de yoga Almohadilla o esterilla eléctrica'''.

Además
 Ligamento esterilla, un tipo de ligamento tafetán o forma de cruzarse los hilos en un telar.